Scott Williams (n. 1968), cestista e allenatore statunitense di pallacanestro
 Scott Williams (n. 1990), rugbista a 15 gallese
 Scott Williams, inchiostratore e disegnatore statunitense
 Scott Williams, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense